«Mesnil» o  «Le Mesnil» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Francia 

 Le Mesnil, comuna del departamento de Mancha.
 Le Mesnil-Adelée, comuna del departamento de Mancha.
 Le Mesnil-Amand, comuna del departamento de Mancha.
 Le Mesnil-Amelot, comuna del departamento de Sena y Marne.
 Le Mesnil-Amey, comuna del departamento de Mancha.
 Le Mesnil-Angot, comuna del departamento de Mancha.
 Le Mesnil-Aubert, comuna del departamento de Mancha.
 Le Mesnil-Aubry, comuna del departamento de Valle del Oise.
 Le Mesnil-au-Grain, comuna del departamento de Calvados.
 Le Mesnil-au-Val, comuna del departamento de Mancha.
 Le Mesnil-Auzouf, antigua comuna del departamento de Calvados, actual comuna delegada de la comuna nueva de Dialan-sur-Chaîne.
 Le Mesnil-Bacley, antigua comuna del departamento de Calvados, actual comuna delegada de la comuna nueva de Livarot-Pays-d'Auge.
 Le Mesnil-Benoist, antigua comuna del departamento de Calvados, actual comuna delegada de la comuna nueva de Noues-de-Sienne.
 Le Mesnil-Caussois, antigua comuna del departamento de Calvados, actual comuna delegada de la comuna nueva de Noues-de-Sienne.
 Mesnil-Clinchamps, antigua comuna del departamento de Calvados, actual comuna delegada de la comuna nueva de Noues-de-Sienne.
 Le Mesnil-Conteville, comuna del departamento de Oise.
 Mesnil-Domqueur, comuna del departamento de Somme.
 Le Mesnil-Durand, antigua comuna del departamento de Calvados, actual comuna delegada de la comuna nueva de Livarot-Pays-d'Auge.
 Le Mesnil-Durdent, comuna del departamento de Sena Marítimo.
 Mesnil-en-Arrouaise, comuna del departamento de Somme.
 Mesnil-en-Ouche, comuna nueva del departamento de Eure.
 Le Mesnil-en-Thelle, comuna del departamento de Oise.
 Le Mesnil-en-Vallée, antigua comuna del departamento de Maine y Loira, actual comuna delegada de la comuna nueva de Mauges-sur-Loire.
 Le Mesnil-Esnard, comuna del departamento de Sena Marítimo.
 Le Mesnil-Eudes, comuna del departamento de Calvados.
 Le Mesnil-Eury, comuna del departamento de Mancha.
 Mesnil-Follemprise, comuna del departamento de Sena Marítimo.
 Le Mesnil-Fuguet, comuna del departamento de Eure.
 Le Mesnil-Garnier, comuna del departamento de Mancha.
 Le Mesnil-Germain, antigua comuna del departamento de Calvados, actual comuna delegada de la comuna nueva de Livarot-Pays-d'Auge.
 Le Mesnil-Gilbert, comuna del departamento de Mancha.
 Le Mesnil-Guillaume, comuna del departamento de Calvados.
 Le Mesnil-Hardray, comuna del departamento de Eure.
 Le Mesnil-Herman, comuna del departamento de Mancha.
 Le Mesnil-Jourdain, comuna del departamento de Eure.
 Mesnil-la-Comtesse, comuna del departamento de Aube.
 Le Mesnil-le-Roi, comuna del departamento de Yvelines.
 Mesnil-Lettre, comuna del departamento de Aube.
 Le Mesnil-Lieubray, comuna del departamento de Sena Marítimo.
 Mesnil-Martinsart, comuna del departamento de Somme.
 Le Mesnil-Mauger, antigua comuna del departamento de Mancha, actual comuna delegada de la comuna nueva de Mézidon-Vallée-d'Auge.
 Mesnil-Mauger, comuna del departamento de Sena Marítimo.
 Le Mesnil-Opac, antigua comuna del departamento de Mancha, actual comuna delegada de la comuna nueva de Moyon-Villages.
 Le Mesnil-Ozenne, comuna del departamento de Mancha.
 Mesnil-Panneville, comuna del departamento de Sena Marítimo.
 Le Mesnil-Patry, antigua comuna del departamento de Calvados, actual comuna delegada de la comuna nueva de Thue-et-Mue.
 Le Mesnil-Rainfray, antigua comuna del departamento de Mancha, actual comuna delegada de la comuna nueva de Juvigny-les-Vallées.
 Mesnil-Raoul, comuna del departamento de Sena Marítimo.
 Le Mesnil-Raoult, antigua comuna del departamento de Mancha, actual comuna delegada de la comuna nueva de Condé-sur-Vire.
 Le Mesnil-Réaume, comuna del departamento de Sena Marítimo.
 Le Mesnil-Robert, comuna del departamento de Calvados.
 Le Mesnil-Rogues, comuna del departamento de Mancha.
 Mesnil-Rousset, comuna del departamento de Eure.
 Le Mesnil-Rouxelin, comuna del departamento de Mancha.
 Le Mesnil-Saint-Denis, comuna del departamento de Isla de Francia.
 Le Mesnil-Saint-Firmin, comuna del departamento de Oise.
 Mesnil-Saint-Laurent, comuna del departamento de Aisne.
 Mesnil-Saint-Loup, comuna del departamento de Aube.
 Mesnil-Saint-Nicaise, comuna del departamento de Somme.
 Mesnil-Saint-Père, comuna del departamento de Aube.
 Mesnil-Sellières, comuna del departamento de Aube.
 Le Mesnil-Simon, comuna del departamento de Calvados.
 Le Mesnil-Simon, comuna del departamento de Eure y Loir.
 Le Mesnil-sous-Jumièges, comuna del departamento de Sena Marítimo.
 Mesnil-sous-Vienne, comuna del departamento de Eure.
 Le Mesnil-sur-Bulles, comuna del departamento de Oise.
 Mesnil-sur-l'Estrée, comuna del departamento de Eure.
 Le Mesnil-sur-Oger, comuna del departamento de Marne.
 Le Mesnil-Théribus, comuna del departamento de Oise.
 Le Mesnil-Tôve, antigua comuna del departamento de Mancha, actual comuna delegada de la comuna nueva de Condé-sur-Vire.
 Le Mesnil-Thomas, comuna del departamento de Eure y Loir.
 Le Mesnil-Véneron, comuna del departamento de Mancha.
 Mesnil-Verclives, comuna del departamento de Eure.
 Le Mesnil-Vigot, antigua comuna del departamento de Mancha, actual comuna delegada de la comuna nueva de Remilly-les-Marais.
 Le Mesnil-Villeman, comuna del departamento de Mancha.
 Le Mesnil-Villement, comuna del departamento de Calvados.
 Mesnils-sur-Iton, comuna nueva del departamento de Eure.
 Bosc-Mesnil, comuna del departamento de Sena Marítimo.
 Dom-le-Mesnil, comuna del departamento de Ardenas.
 Graignes-Mesnil-Angot, comuna del departamento de Mancha.
 Grébault-Mesnil, comuna del departamento de Somme.
 Le Blanc-Mesnil, comuna del departamento de Sena-Saint-Denis.
 Le Torp-Mesnil, comuna del departamento de Sena Marítimo.
 Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus, comuna del departamento de Marne.
 Nagel-Séez-Mesnil, comuna del departamento de Eure.
 Neuf-Mesnil, comuna del departamento de Norte.
 Petit-Mesnil, comuna del departamento de Aube.
 Saint-Georges-du-Mesnil, comuna del departamento de Eure.
 Saint-Martin-du-Mesnil-Oury, antigua comuna del departamento de Calvados, actual comuna delegada de la comuna nueva de Livarot-Pays-d'Auge.
 Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, comuna del departamento de Calvados.
 Saint-Pierre-du-Mesnil, antigua comuna del departamento de Eure, actual comuna delegada de la comuna nueva de Mesnil-en-Ouche.
 Vieux-Mesnil, comuna del departamento de Norte.

Personajes 

 Félix-Étienne-Pierre Mesnil , zoólogo francés.